Муниципальное образование «Холмогорское»:
 Муниципальное образование «Холмогорское» — сельское поселение в Плесецком районе Архангельской области
 Муниципальное образование «Холмогорское» — сельское поселение в Холмогорском районе Архангельской области